Arrondissement de Nivelles est un ancien arrondissement français du département de la Dyle.
L'arrondissement administratif de Nivelles est un ancien arrondissement administratif de Belgique.